Сердюко́в (Сердюко́ва) — русская фамилия. , что, возможно, указывает на принадлежность к сердюкам.

Известные носители 
 
 Сердюков, Андрей Николаевич (род. 1962) — российский военачальник, командующий ВДВ (2016—2022), генерал-полковник.
 Сердюков, Валерий Павлович (род. 1945) — российский политик, губернатор Ленинградской области (1999—2012).
 Сердюков, Василий Сергеевич (1909—?) — советский футболист.
 Сердюков, Григорий (1744—1785) — русский художник
 Сердюков, Егор (род. 1987) — российский рэндзист.
 Сердюков, Иосиф Ильич (1906—1973) — Герой Советского Союза.
 Сердюков, Леонтий Степанович (род. 1941) — советский футболист, футбольный судья, инспектор, функционер.
 
 Сердюков, Николай Филиппович (1924—1943) — Герой Советского Союза.
 Сердюков, Пётр Иванович (род. 1945) — российский инженер-конструктор стрелкового оружия.
 Сердюков, Семён Павлович (1921—2011) — Герой Советского Союза.
 
 Сердюков, Степан Филиппович (1747—1780) — русский художник; мастер исторической живописи.

Сердюкова 
 Сердюкова, Анастасия Евгеньевна (род. 1997) — узбекистанская гимнастка.
 Сердюкова, Тамара Емельяновна (1943—2022) — советская и российская театральная актриса, заслуженная артистка Российской Федерации (1998).

Составные фамилии